Twisted steht für:

 Twisted Lake, See auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Twisted Pictures, US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft
 Twisted (Framework), ein in Python (Programmiersprache) geschriebenes „Gerüst“ zur Netzwerkprogrammierung

Filme:
 Twisted (1996), US-amerikanischer Spielfilm
 Twisted – Der erste Verdacht, US-amerikanischer Thriller (2004)
 Twisted (Fernsehserie), US-amerikanische Mystery-Fernsehserie (2013–2014)

Siehe auch:
 Twiztid, eine US-amerikanische Band